«Доберман» () — криминальная драма с элементами «чёрного юмора», снятая Яном Куненом по сценарию, основанному на серии рассказов Жоэля Уассена. Вышел в прокат во Франции 18 июня 1997 года.

Сюжет 

Париж терроризирует банда под руководством некоего Яна по прозвищу Доберман. Они жестоки и безжалостны. Не менее безжалостна и полиция в лице комиссара-садиста Кристини. Он настолько одержим жаждой поимки Добермана и его банды, что в открытую нарушает закон. Близится схватка двух негодяев и горе тому, кто посмеет встать на пути как у одного, так и у другого.

В ролях 
 Венсан Кассель — Ян «Доберман» Лепентрек
 Чеки Карио — комиссар Кристини
  — инспектор Бомонн
 Моника Беллуччи — Натали
 Антуан Баслер — Жан-Клод «Комар» Аяш
 Доминик Беттенфельд — Эли «Аббат» Фроссард
 Ромен Дюрис — Маню
 Франсуа Леванталь — Лео
 Стефан Метцгер — Оливье Браше (Соня)
 Чик Ортега — Джеки «Питбуль» Сюер
 Ролан Амстюц — Джо

Реакция 
В Белоруссии фильм был включён в список запрещённых к распространению.

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на сайте www.muz-prosvet.com

Фильмы-драмы Франции
Детективные фильмы Франции
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы о полицейских
Фильмы на английском языке
Фильмы Франции 1997 года
Фильмы Canal+
Фильмы France 3 Cinéma